Jean Le Fèvre (v. 1330-1390), évêque de Chartres ;
 Jean Le Fèvre (1652–1706), astronome et physicien français ;
 Jean Le Fèvre de Saint-Remy (?-1468), chroniqueur ;
 Jean Le Fèvre (1493–1565), chanoine français ;
 Jean le Fèvre Ressons (), personnalité du parlement de Paris.